Чемпионат Португалии по футболу 1980—1981 года является 47-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 24-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 560 голов (в среднем 2,33 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1980/1981
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1980 году
1981 год в Португалии